Stellmann bezeichnet

 M. Stellmann, im 19. Jahrhundert in Hannover gegründeter und von Moritz und Max Stellmann betriebener Hof-Uhrmacher und Juwelenhandel

Stellmann ist der Name von

 Marianne Stellmann (* 1910), Musikerin, Mezzosopranistin und Sopranistin

Siehe auch
 Steilmann